

Cinema 
 Lan Yu – film del 2001 diretto da Stanley Kwan

Persone 
 Lan You (?-1393) – generale fondatore della dinastia Ming
 Lan You (1986) – stilista cinese

Toponimi 
 Orchid Island (Lan Yu) – isola al largo di Taiwan

Voci correlate 
 Yu Lan